Het 19e Europees kampioenschap waterpolo voor vrouwen  vond plaats van 27 augustus tot 10 september 2022 in de Spaladium Arena in Split, Kroatië. Twaalf landenteams namen deel aan het toernooi dat door titelverdediger Spanje werd gewonnen. Griekenland eindigde op de tweede plaats en Italië versloeg Nederland in de strijd om de derde plaats.

Gekwalificeerde teams

Het toernooi telde twaalf deelnemende landenteams die zich als volgt hadden geplaatst:
 Het gastland
 De beste vijf teams van het Europees kampioenschap 2020
 Zes teams die zich plaatsten via de Europese kwalificatietoernooien

Rusland werd uitgesloten van deelname aan het toernooi wegens de Russische invasie van Oekraïne in 2022. De vrijgekomen plaats werd met een wildcard toegewezen aan Slowakije.

Groepsfase 
De twaalf teams waren verdeeld over twee groepen van zes teams elk. De eerste vier teams van elke groep speelden tegen elkaar in de kwartfinales in cross-group-format, de resterende teams speelden om de plaatsen negen t/m twaalf.  In de knock-outfase speelden de verliezende teams van elke ronde tegen elkaar om de overgebleven plaatsen achter de winnende teams.

Alle tijden zijn lokaal (UTC+2).

Groep A

Groep B

Plaatsingswedstrijden

Wedstrijd om de 11e plaats

Wedstrijd om de 9e plaats

Knock-outfase

Schematisch overzicht

Kwartfinales

Wedstrijdschema plaatsen 5 t/m 8

Halve finales 5e–8e plaats

Wedstrijd om de 7e plaats

Wedstrijd om de 5e plaats

Halve finales

Troostfinale

Finale

Eindklassering

Zie ook 
 Europees kampioenschap waterpolo mannen 2022
 Nederlandse waterpoloploeg (vrouwen)

Europees kampioenschap waterpolo
Waterpolo in 2022
Waterpolo
Waterpolo in Kroatië
Sportevenement in Kroatië
Sport in Split